Чемпионат Бразилии по бразильским  шашкам среди женщин — турнир по шашкам, который проводится с 2005 года.

Чемпионы

Ссылки 
 Чемпионки Бразилии